Adam Sýkora (né en 2004), joueur de hockey sur glace slovaque. 
 Emmanuelle Sykora (née en 1976), footballeuse française.
 Jan Sýkora (né en 1993), footballeur tchèque.
 Maria Sykora (née en 1946), athlète autrichienne.
 Michal Sýkora (né en 1973), joueur de hockey sur glace tchèque.
 Petr Sýkora (né en 1976), joueur hockey sur glace tchèque.
 Petr Sýkora (né en 1978), joueur hockey sur glace tchèque.
 Stacy Sykora (né en 1977), joueuse de volley-ball américaine
 Thomas Sykora (né en 1968), skieur alpin autrichien